Osoby o tym nazwisku:
 Chris Malonga – kongijski piłkarz
 Dominique Malonga – kongijski piłkarz
 Elie Rock Malonga – kongijski piłkarz